Anexe Krymu Ruskem může být:
 Anexe Krymu Ruským impériem roku 1783
 Anexe Krymu Ruskou federací roku 2014